Thalbach ist der Name folgender Orte:

 Thalbach (Greiz), Ortsteil der Kreisstadt Greiz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Thalbach (Gemeinde Mittersill), Ortschaft von Mittersill, Oberpinzgau, Land Salzburg
 Thalbach (Gemeinde Thalheim), Ortsteil von Thalheim bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Thalbach, frühere deutsche Bezeichnung von Vaulruz, Gemeinde im Bezirk Greyerz, Kanton Freiburg
 Thalbach (Wang), Ortsteil der Gemeinde Wang, Landkreis Freising, Bayern

Gewässer:
 Thalbach (Dinspelerbach), rechter Zufluss des Dinspelerbachs (zur Wied) nach Thalhof (Neustadt), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Thalbach oder Grentzbach, rechter Zufluss der Eichel nach Waldhambach, Département Bas-Rhin, Region Grand Est
 Thalbach (Erbstrom), rechter Zufluss des Erbstroms in Thal (Ruhla), Wartburgkreis, Thüringen
 Thalbach (Flaumbach), rechter Zufluss des Flaumbachs nahe Mittelstrimmig, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Thalbach (Gründelbach), linker Zufluss des Gründelbachs an der Gemeindegrenze von Hungenroth zu Sankt Goar, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Thalbach (Ill), rechter Zufluss der Ill (Jll) nach Altkirch, Département Haut-Rhin, Region Grand Est
 Thalbach (Mannebach), rechter Zufluss des Mannebachs (Albach) nach Mannebach, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Thalbach (Mosel), rechter Zufluss der Mosel bei Bullay, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Thalbach (Rabnitz), rechter Quellbach der Rabnitz bei Blumau (Hollenthon), Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Thalbach (Traun), rechter Zufluss der Traun nach Thalheim bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

außerdem:
 Assenthalbach, linker Zufluss des Kaiserbachs vor Waldrohrbach, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Assenthalbach, rechter Nebenarm
 Hohenthalbach, rechter Zufluss des Gelbachs bei Dies (Gackenbach), Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Thalbach ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Thalbach (* 1973), deutsche Schauspielerin
 Katharina Thalbach (* 1954), deutsche Theater- und Filmschauspielerin und Regisseurin
 Nellie Thalbach (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Sabine Thalbach (1932–1966), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Joachim genannt Thalbach
 Talbach